Трошкова — название двух населённых пунктов:
 Трошкова — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Трошкова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.

См. также 
 Трошково